Rosyjska Superliga Siatkarzy w sezonie 2009/2010

Wstęp 
Kolejny sezon rozgrywek o tytuł mistrza Rosji został zainaugurowany 7 października 2009 roku, a zakończony 14 maja 2010 roku. W sezonie 2009/2010 uczestniczyło 12 drużyn. W rozgrywkach Ligi Mistrzów wystąpiły: Dinamo Moskwa i Zenit Kazań. W rozgrywkach Pucharu CEV: Fakieł Nowy Uriengoj i Iskra Odincowo.
Mistrzem Rosji została drużyna Zenitu Kazań.
Nagrodę Kuzniecowa otrzymał Taras Chtiej..

Drużyny uczestniczące w rozgrywkach 
 Dinamo Moskwa
 Iskra Odincowo
 Zenit Kazań
 Fakieł Nowy Uriengoj
 Dynamo Kaliningrad
 Lokomotiw Izumrud Jekaterynburg
 Lokomotiw Biełgorie-Biełgorod
 Lokomotiw Nowosybirsk
 Ural Ufa
 Tiumeń
 Jarosławicz Jarosław
 ZSK Gazprom/Jugra Surgut

Faza zasadnicza

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

Tabela fazy zasadniczej 

stan na 24 marca 2010

Liderzy

O miejsca 9-12 
4 drużyny, które zajęły miejsca 9-12, rozegrają 4 turnieje, w każdym po 3 mecze ze sobą. Turnieje będą rozgrywane w 4 miastach: Ufie, Kaliningradzie, Jekaterynburgu oraz Tiumeni. Drużynom zaliczane są zdobycze punktowe z rundy zasadniczej. Dwie najlepsze drużyny utrzymają się w Superlidze, dwie ostatnie zostaną relegowane do Wyższej Ligi A.

Drużyny uczestniczące:
 Ural Ufa
 Tiumeń
 Dynamo Kaliningrad
 Lokomotiw Izumrud Jekaterynburg

1 Kolejka, Ufa

2 Kolejka, Kaliningrad

3 Kolejka, Jekaterynburg

4 Kolejka, Tiumeń

Tabela

Play-off 1-8 (do 3 zwycięstw)

Pierwszy ćwierćfinał 

stan: 3-0 dla Zenitu Kazań

Drugi ćwierćfinał 

stan: 3-0 dla Lokomotiwu Biełgorodu

Trzeci ćwierćfinał 

stan: 3-0 dla Lokomotiwu Nowosybirsk

Czwarty ćwierćfinał 

stan: 3-0 dla Dynama Moskwy

Play-off 4 (do 3 zwycięstw)

Pierwszy półfinał 

stan: 3-0 dla Zenitu Kazań

Drugi półfinał 

stan: 3-2 dla Lokomotiwu Biełgorod

O miejsca 3-4 

stan: 3:1 dla Dynama Moskwa

Finał 

stan: 3-1 dla Zenitu Kazań

Klasyfikacja końcowa

Polacy 
 Zbigniew Bartman występował w drużynie ZSK Gazprom/Jugra Surgut. W połowie sezonu zerwał kontrakt z klubem i przeniósł się do włoskiej Prismy Taranto. Powodem były problemy finansowe rosyjskiej drużyny.
 Łukasz Kadziewicz występował w Lokomotiwie Biełgorie-Biełgorod.

Linki zewnętrzne

Przypisy

Zobacz też 
 Rosyjska Superliga Siatkarzy

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji